Biathlonowy bieg masowy kobiet na Zimowej Uniwersjadzie odbył się 31 stycznia na kompleksie biathlonowym Národné Biatlonové Centrum w słowackim Osrblie.

Mistrzynią na tym dystansie została Czeszka Jitka Landová. Srebrny medal zdobyła rodaczka Landowej Eva Puskarčíková, a na trzecim stopniu podium uplasowała się Ukrainka Jana Bondar.

Terminarz

Wyniki

Przypisy

Bibliografia 
 

Biathlon na Zimowej Uniwersjadzie 2015